В парному розряді жіночого тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Розмарі Казалс і Ілана Клосс виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Пем Шрайвер 7-6, 7-6.

Сіяні пари 

Відсутня
 Кеті Джордан /  Пем Шрайвер (фінал)

 Розмарі Казалс /  Ілана Клосс (чемпіонки)
 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Amelia Island Championships